Орсе () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэскар. Занимает площадь 324 км². Население — 1321 человек (на 2010 год). Расстояние — 150 км до административного центра провинции.

В окрестностях Орсе испанскими палеоантологами были найдены фрагмент черепа, два фрагмента плечевых костей, часть зуба и кость фаланги пальца стопы, что вызвало споры об их видовой принадлежности между сторонниками гомининной и эквидной версий.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Orce realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Web de Orce
 Cuevas de Orce 

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады